Die Eliteserien 2009/10 war die vierte Spielzeit der norwegischen Eliteserien im Schach.

Norwegischer Mannschaftsmeister wurde die Oslo Schakselskap, die alle Wettkämpfe gewann und den Titelverteidiger Moss Schakklub mit klarem Vorsprung auf den zweiten Platz verwies. Aus der 1. divisjon waren im Vorjahr SOSS und Kristiansund SK aufgestiegen. Mit SOSS erreichte erstmals ein Aufsteiger den Klassenerhalt in der Eliteserie, während Kristiansund zusammen mit Oslo Vest absteigen musste.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Eliteserien (Schach) 2009/10.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 6., 7. und 8. November 2009, 8., 9. und 10. Januar, 9., 10. und 11. April 2010. Alle Wettkämpfe wurden zentral in Oslo ausgerichtet.

Saisonverlauf 

Während die Oslo Schakselskap sich bereits zwei Runde vor Schluss den Titel gesichert hatte, fiel die Entscheidung im Abstiegskampf erst in der Schlussrunde.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Norwegischen Schachverband (norwegisch)
 Ergebnisse bei turneringsservice.sjakklubb.no

Sportveranstaltung in Norwegen
Schach (Norwegen)
Schachveranstaltung 2009
Schachveranstaltung 2010